URG est un sigle, qui signifie :
 Utilisation Rationnelle du Gaz, ancien nom de la société Butagaz

URG est un code, qui signifie :
 Air Urga (Ukraine), selon le code OACI des compagnies aériennes
selon le Code AITA des compagnies aériennes, Air Urga a pour code 3N
 l'aéroport international Rubem Berta, à Uruguaiana, au Brésil, selon le code IATA

Code